Narragansett kan syfta på:

Narragansett, Rhode Island – en stad i Washington County, Rhode Island, USA
Narragansett (indianstam) – en indianstammen 
Narragansett (språk) – ett algonkinspråk